Ка́штру-Ве́рди () — фрегезия (район) в муниципалитете Каштру-Верди округа Бежа в Португалии. Территория — 288,32 км². Население — 4820 жителей. Плотность населения — 16,7 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа